Pholidota (geslacht), een geslacht uit de orchideeënfamilie 
 Pholidota, een orde van zoogdieren (Schubdierachtigen)